Блено́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 140 км на південь від Парижа, 165 км на захід від Діжона, 50 км на захід від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 689 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1357,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Блено на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Блено на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна